Dumpad kan syfta på
 Dumpad (film, 1997) – en film från 1997 originaltitel Jilting Joe
 Dumpad (film, 2008) – en romantisk komedi från 2008 originaltitel Forgetting Sarah Marshall